Вікіпедія має статті про такі об'єкти з назвою Борзова:
 Борзова — село в Україні, Волинська область Старовижівський район
 Борзова — зупинний пункт Укрзалізниці, Рівненської дирекції Львівської залізниці